L'escena de la Transfiguració de Jesús tractada en l'art té diverses interpretacions:

 La Transfiguració, de fra Angelico (1440) al Convento di San Marco, Florència

 Retaule de la Transfiguració, de Bernat Martorell (1445/1452) a la Catedral de Barcelona

 Retaule de la Transfiguració, de Jaume Huguet (1445/1452) a la Catedral de Tortosa

 La Transfiguració, de Rafael Sanzio (1517-1520) als Museus Vaticans

 La Transfiguració, de Giovanni Bellini (1480-1485) al Museu de Capodimonte, Nàpols